Görgő steht für:

 Görgő, früherer ungarischer Name von Hrhov, Gemeinde in der Slowakei
 Görgő, ungarischer Name von Spišský Hrhov, Gemeinde in der Slowakei